Софія-Амалія Нассау-Зігенська, Софі́я-Ама́лія Насса́у-Зі́генська (нім. Sophie Amalie von Nassau-Siegen; 20 лютого 1650(16500220) — 25 листопада 1688) — графиня Нассау-Зігена.
 Марія Магдалена Нассау-Зігенська (нім. Marie Magdalene von Nassau-Siegen), (нар. 21 жовтня 1622 — пом. 20 серпня 1647) — німецька шляхтянка XVII сторіччя.